Voici une liste des personnages de Beyblade: Metal Masters.

GanGan Galaxy, Japon 
Gingka Hagane est devenu le Capitaine sans avoir eu à combattre car il a gagné lUltime Bataille.   

Lors des éliminatoires, les 4 finalistes sont Kyoya Tategami, Tsubasa Otori, Masamune Kadoya et Yu Tendo.  

Masamune Kadoya devient  titulaire après sa victoire contre Yu. Kyoya refusa de faire partie de l'équipe après son écrasante victoire contre Tsubasa.  

Le dernier duel se passera donc entre Yu et Tsubasa. Le perdant qui est Yu Tendo sera le remplaçant et le gagnant est Tsubasa Otori qui devient  titulaire.    

 Équipes adverses qu'ils ont rencontrées 

Wang Hu Zhong ⇒ 
 Le  se passe entre Masamune et Chaoxin. Masamune gagne grâce aux conseils qu'il a reçu d'un vieil homme qui l'avait entraîné. 
 Le  se passe entre Chi-Yun et Tsubasa (qui sera envahi par la force obscure et perdra par sa propre sortie de stadium). 
 Le  se passe entre Gingka et Dashan. Gingka à du mal à vaincre Dashan, il rassemble tous les esprits de bladers qu'il connaît et gagne.

Lovushka ⇒ 
 Le  se passe entre Gingka et Nowaguma. Le duel se passe dans une cage, au grand désavantage de Gingka puisque Pegasus doit s'envoler très haut pour lancer son coup spécial. Gingka gagnera en perçant la grille grâce à la force de son adversaire. 
 Le  se passe entre Yu et Alekseï. Alekseï utilise des interférences pour "brouiller" les coups spéciaux de Yu et permettre à son Burn Wolf de voler. Yu gagne en endommageant le stadium et expulser Burn Wolf du stadium.

Wild Fang ⇒  
 Le  se passe entre Nile et Masamune. Masamune étant trop sûr de lui perd face à Nile ainsi il perdit aussi le courage pour son titre  
de .  
 Le  se passe entre Gingka et Kyoya. Les 2 bladers combattent à fond jusqu'à épuisement total et s'évanouissent, c'est un match nul. 

 Le  se passera en équipe de 2, entre Tsubasa / Yu et Benkei / Damouré. À la fin du duel, tous les bladers sont à terre sauf Tsubasa possédé par la force obscure qui réussit à faire gagner son équipe mais il est gravement blessé. 
 Un  est organisé, qui sera entre Gingka / Masamune et Kyoya / Nile. Kyoya retenant Pegasus et Striker avec une tornade, sa toupie cède et Masamune réussit à stopper Nile qui allait utiliser la Zone Mystique. Masamune gagne et conduit son équipe à la finale du groupe A.

Excalibur ⇒  
 Le  se passe entre Masamune et Klaus. Masamune aurait pu gagner mais Klalus retourne la situation en repoussant ses limites et expulse Ray Striker du stadium.  
 Le  se passera en équipe en 2, entre Tsubasa / Yu et Wales / Sophie. Tsubasa est à nouveau envahi par la force obscure mais cette fois, il réussit à la vaincre pour de bon. Il lance son coup spécial et fait sortir les 2 Cétus hors du stadium. 

 Le dernier duel se passe entre Gingka et Julian. Au début, Gingka réussit à repousser les offensives de Gravity Destroyer mais celui-ci ne tarde pas à lancer les yeux de la Méduse. Il s'avère que Gravity Destroyer impose une forte gravité à Pegasus. Gingka réussit à repousser celle-ci grâce à sa vitesse et lance son coup spécial, Explosion Galactique. Destroyer contre-attaque avec son coup spécial, Excalibur Noir. Il repousse Pegasus. Après avoir compris les mots de Ryuga, Gingka emploie un nouveau coup spécial, Attaque Déluge d'Étoiles Filantes qui éjecte Destroyer hors du stadium.
Garcias ⇒  
 Le combat se passe au finish. C'est Yu qui commence avec son Libra (à moitié endommagé). Il perd face à Enzo à cause de l'incapacité à utiliser son coup spécial dû au dommages de sa toupie.  
 C'est Masamune qui prend la relève et expulse le Ray Gasher d'Enzo. Il sera face à Selen qui utilise les méthodes "Tetsuya" pour gagner. Masamune perd et toute l'équipe à honte de lui. 

 C'est au tour de Gingka de jouer. Il essaie d'attaquer la toupie de Selen mais celle-ci s'enfuit. Gingka gagne car Selen fait sortir sa toupie. Ce duel coûte le quart de sa puissance. C'est au tour de Yann de jouer. Celui-ci utilise l'attaque du cyclone pour faire sortir Gingka. Malgré de nombreuses tentatives, Gingka arrivent enfin à utiliser l'attaque du cyclone. Mais Yann l'en empêche en l'attaquant de haut. Ce coup montre à Gingka comment éviter une attaque du Cyclone. Gingka gagne en utilisant l'Explosion Galactique. 
 Il gagne, mais se fait tout de suite éjecter par Ray Gil, la toupie d'Argo. C'est donc entre les mains de Tsubasa que tout va se jouer. Celui-ci ne tarde pas à céder mais grâce au soutien de ses amis, il réussit à vaincre Argo.

Star Breaker ⇒  
 Le  se passe entre Zéo et Masamune. Masamune lance son coup spécial mais Zéo en augmentant sa force réussit à gagner. Gingka est contraint de jouer 2 fois puisque Masamune se retrouve avec un bras cassé. Ryuga apparaît et décide de jouer contre Jack, puisque celui-ci lui a dit qu'il jouera contre lui une prochaine fois. 

 Ryuga joue donc pour la GanGan Galaxy. Il se laisse attaquer pour pouvoir absorber le vitesse de rotation de Evill Befall, la toupie de Jack. Alors, qu'il est sur le point de perdre, Ryuga balance d'un coup toute la puissance qu'il a volé et lance son coup spécial. Jack perd et Ryuga rapporte une victoire à la GanGan Galaxy. 

 Le dernier match se passe entre Gingka et Damian. Au début, Pegasus attaque mais se fait repousser facilement par Kerbecs. Damian lance son coup spécial, enfers d'Hades. Gingka ressort un ancien coup spécial, la tempête engloutissante, pour contrer le coup spécial. Damian ouvre ensuite les Portes d'Hadès. Gingka rentre à l'intérieur mais en ressort par la suite. Gingka lance son coup spécial, Attaque Déluge d'Étoiles Filantes et gagne.

 Incidents 
 Lorsque l'équipe doit affronter les Lovushka'', leur coach n'hésite pas à écarter un membre de l'équipe pour gagner. 
Lors du premier duel, Galaxy Pegasus est retenu au sol par une cage. Lors du second duel, Alekseï utilise des interférences pour brouiller les coups spéciaux de Yu.
 Lors de la demi-finale contre les Wild Fang, Tsubasa est envahi par la force obscure et détruit les lieux.

 Lors de la finale du groupe A contre Excalibur, Gingka est absent durant les 2 premiers duels car il était occupé à combattre Ryuga. 

 Lors du combat contreles Garcias, Argo endommage la toupie de Yu avant même de combattre. 

 Lors de la finale contre les Star Breaker, Damian blesse Yu et Tsubasa. De plus, l'équipe utilise un perfectionnement pour gagner et qui donc triche.

 Gingka Hagane 

Toupie : Galaxy Pegasus W105R2F 

Type : Attaque

Caractéristiques : La "Toupie Légendaire" est dotée d'une roue de fusion de 3 lames extrêmement épaisses qui lui apporte une puissance d'attaque faramineuse, ainsi que d'un axe de rotation de 10,5 mm (relativement bas) avec des ailes qui augmentent la puissance et la vitesse de la toupie. Enfin, elle possède une pointe de performance qui lui est unique : elle est recouverte de caoutchouc et parsemée de pics qui tournent dans le sens inverse de la rotation, générant alors une vitesse inimaginable.

Coups spéciaux : Explosion galactique / Attaque déluge d'étoiles filantes / Tempête engloutissanteGingka est le capitaine de l'équipe GanGan Galaxy. Il a une grande confiance en ses amis et c'est souvent grâce à lui que l'équipe gagne.  

Durant le Championnat du Monde : il a mené 9 duels, dont 7 victoires, 1 match nul et 1 défaite : 
 Dashan ⇒ Victoire
 Nowaguma ⇒ Victoire
 Kyoya ⇒ Match Nul
 Nile et Kyoya ⇒ Victoire (avec Masamune)
 Julian ⇒ Victoire
 Selen ⇒ Victoire (Selen provoque sa propre sortie de stadium)
 Iann ⇒ Victoire
 Argo ⇒ Défaite (par attaque surprise)
 Damian ⇒ Victoire 

Il mène son équipe 3 fois à la victoire. Après le Championnat du Monde, il sera confronté à un nouveau problème : l'Énergie Spirale. 

En effet, le Dr Ziggurat vend son arme au plus offrant. Gingka décide de l'arrêter avec ses amis et tous ses anciens adversaires. Il sera confronté à Damian et Jack en même temps mais Kyoya viendra l'aider. Il sera confronté après avec Argo mais Yu et Tsubasa viendront l'aider. Il sera face à Faust et gagnera avec l'aide de Masamune. Il arrêtera les réacteurs de la cité volante avec l'aide de Ryuga. Son Galaxy Pegasus, ayant absorbé l'Énergie Spirale, s'envolera libérer l'énergie dans l'espace et il se retrouvera gravement endommagé.

 Tsubasa Otori 
Toupie : Earth Eagle 145WD

Type : Équilibre

Caractéristiques : Cette toupie possède une roue de fusion très lourde lui permettant de repousser les attaques, elle ne l'empêche néanmoins pas d'être très véloce et son poids rend ses attaques plutôt forte. Elle possède aussi un axe de rotation de 14,5 mm qui est une pièce de choix pour contrer les attaques par en bas ainsi qu'une pointe de performance large et défensive très puissante en défense.

Coups spéciaux : Attaque fulgurante / Attaque en piqué / Frappe des ailes d'acier / Riposte inévitable / Coups de griffes acérées / Courant d'air cinglant / Tornade de lumière destructrice

Tsubasa est le 3ème membre titulaire. Durant le Championnat du Monde, il sera possédé par la force obscure mais réussira à la vaincre par la suite. Cependant, juste avant la finale, il sera gravement blessé par Damian et ne participera pas à la finale. Il a mené 4 duels, dont 2 victoires, 1 victoire en étant possédé par la force obscure et 1 défaite en étant possédé :
 Chi-Yun ⇒ Défaite (à cause de sa force obscure)
 Damouré et Benkei ⇒ Victoire (grâce à sa force obscure)
 Sophie et Wales ⇒ Victoire (avec Yu)
 Argo ⇒ Victoire

Il viendra en aide à Gingka par la suite pour lutter contre le Dr Ziggurat. Pour libérer Yu, il sera face à Jack et contre qui il gagne.

Tsubasa est un blader d'une classe indescriptible. Son plus grand ami est son aigle qu'il a recueilli quand il était petit.

Il possède une grande maîtrise de ses sens et est très avancé psychologiquement

 Masamune Kadoya 
Toupie : Ray Striker D125CS

Type : Attaque

Caractéristiques : Cette toupie possède une roue de fusion à 3 lames lui permettant de lancer de redoutables attaques, notamment de barrage. Elle est dotée d'un axe de rotation de défense de 12,5 mm parfait pour contrer les attaques par le bas et d'une pointe de performance qui lui est unique. Cette dernière est recouverte de caoutchouc et possède sous le caoutchouc une partie en plastique aiguisée, soit une pointe de performance plaquée qui lui donne une vitesse incroyable couplée à une bonne endurance lui permettant d'esquiver à toute vitesse et d'utiliser sa spécialité : freiner subitement à une vitesse trop rapide à l'oeil nue (la toupie disparaît) et réapparaître derrière l'adversaire et accélérer très rapidement.

Coup spécial : Attaque du sabre éclair

Masamune est le  titulaire. Assez confiant (parfois trop), ses bêtises le mèneront souvent à la défaite.  

Il a mené 7 duels, dont 3 victoires et 4 défaites : 
 Chaoxin ⇒ Victoire
 Nile ⇒ Défaite
 Nile et Kyoya : Victoire (avec Gingka)
 Klaus ⇒ Défaite
 Enzo ⇒ Victoire
 Selen ⇒ Défaite
 Zéo ⇒ Défaite

Il mènera une fois son équipe à la victoire. Après le Championnat du Monde, après le départ du Dr Ziggurat, il fera équipe avec Dashan et sera contre Argo et Julian. Nile viendra les aider par la suite. Il sera face à Selen mais laissera sa place à Klaus par la suite. Il jouera contre Faust 2 fois. Il formera l'équipe Dungeon avec Zéo et Toby à la fin.

 Yu Tendo 
Toupie : Flame Libra T125ES

Type : Endurance

Caractéristiques : Libra possède une roue de fusion avec 4 points qui augmentent la force centrifuge, d'un axe de rotation de 12,5 mm en forme de tourbillon qui augmente son endurance et sa vitesse de rotation ainsi que d'une pointe de performance éternellement aiguisée qui donne un équilibre époustouflant et tourne librement.

Coups spéciaux : Jugement infernal (final) / Vague sonique / Destruction sonique / Bouclier sonique / Explosion sonique

Yu est le remplaçant de l'équipe. Il se plaint souvent de ne pas combattre mais Tsubasa le laissera combattre avec ou sans lui.  

Il a mené 3 duels, dont 2 victoires et 1 défaite : 
 Alekseï : Victoire
 Damouré et Benkei : Victoire (avec Tsubasa)
 Enzo : Défaite

Tout comme Tsubasa, Yu a été blessé gravement par Damian avant la finale. Il viendra en aide à Gingka qui est attaqué par Argo. Plus tard, Yu est prisonnier de Jack dans le caisson de perfectionnement. Il le détruira finalement avec sa toupie pour en sortir.

 Madoka Amano 
Madoka est l'experte technicienne de l'équipe. C'est elle qui enregistre les combats et analyse les toupies des adversaires. 

Elle répare ou nettoie les toupies de l'équipe.

 Ryuga 
Toupie : Meteo L-Drago LW105LF

Type : Attaque

Caractéristiques : Ryuga a réussi à se libérer de l'emprise de la force obscure grâce à un entraînement rigoureux et l'a fusionnée à l'immense puissance du cosmos que le fragment d'étoile de L-Drago détenait depuis longtemps.
Meteo L-Drago est désormais capable de faire lui-même ce que le pouvoir obscur faisait tout seul et ne fait désormais plus qu'un avec Ryuga. Cette toupie possède un anneau d'énergie lui permettant de libérer un véritable déluge d'attaques en un seul coup et qui est capable de changer de mode (faculté non montrée quel que soit le format de la saison). Sa roue de fusion est dotée d'un revêtement en caoutchouc qui lui permet de voler la puissance et la vitesse de rotation de son adversaire et d'en faire la sienne pour l'utiliser contre ses ennemis. Elle possède aussi un axe de rotation de 10,5 mm (plutôt bas) doté de 3 ailes qui augmentent la vitesse et la puissance de rotation et d'une pointe de performance unique : elle est plate et dotée de pics orientés dans le sens inverse de la rotation qui génère une vitesse époustouflante (comme Galaxy Pegasus).

Il est l'ancien rival de Gingka. Ryuga revient à la fin de l'épisode 25, quand Hyoma le trouve. Il rejoindra Tsubasa et l'équipe Excalibur dans le château des Konzern. Il ramènera aux GanGan Galaxy Tsubasa et défie Gingka dans un duel. 

Il dit à Gingka qu'il n'a pas encore réussi à maîtriser Galaxy Pegasus. À la fin de l'épisode, il disparaît en disant à Gingka qu'il a remboursé sa dette. Plus tard, dans l'épisode 36, Ryuga est emmené à l'académie HD, où le Dr Ziggurat prévoit de relever des informations sur lui. Ryuga doit d'abord vaincre une dizaine de toupie, qu'il réussit à vaincre d'une grande facilité. Zeo vient le combattre et sa toupie permet de subir les offensives de L-Drago.

L-Drago se fait alors contrôler par Byxis mais Ryuga augmente sa puissance et attaque Byxis. Zeo augmente sa puissance pour lancer son coup spécial mais n'ayant pas fait un perfectionnement avant, sa puissance diminue et Ryuga gagne. Le Dr Ziggurat révèle ses plans et Ryuga, furieux, s'en va en détruisant les lieux. Il revient dans l'épisode 42, où il vient affronter Jack comme il lui a promis dans l'épisode 36. Ryuga se fait attaquer par Evil Befall jusqu'à sa vitesse de rotation soit très faible. Il retourne la situation en utilisant la puissance qu'il a volé à Jack pendant sa série d'attaques. Ryuga est le gagnant. Ryuga revient dans le dernier épisode, où il vient en aide à Gingka pour absorber l'énergie des réacteurs de la cité volante. Ryuga a mené 4 duels, dont 2 victoires et 2 fois où il s'en va au milieu d'un combat.

 Wang Hu Zhong, Chine 
Wang Hu Zhong est l'équipe représentant la Chine. Leur première équipe à affronter est la GanGan Galaxy. 

Ils perdront face à eux. Ils reviendront dans l'épisode 17 pour remonter le moral à la GanGan Galaxy après leur défaite en Grèce et les entraîner au combat en équipe. Par la suite, ils reviendront dans le jeu et doivent affronter l'équipe européenne Excalibur pour revenir en finale et affronter à nouveau la GanGan Galaxy. 

Mais ils perdront à nouveau et soutiendront la Gan Gan Galaxy jusqu'à la fin. Ils se joindront à Gingka pour la lutte contre Ziggurat et Da Shan combattra même Julian sur la cité volante.

 Dashan Wang 
Dashan apparait dans l'épisode 7, dans le temple de Baylin, où l'équipe GanGan Galaxy viendra leur rendre visite avant le match. Ce dernier décide alors de leur présenter leurs méthodes d'entraînement .Gingka et Masamune décident alors de le tester. En proposant de jouer à Gingka de jouer contre lui, son réel plan n'est autre que de découvrir la puissance de l'Explosion Galactique. Son plan échoue lorsque Masamune intervient juste à temps en propulsant sa toupie. Le duel fini, il ajoute que la GanGan Galaxy est intéressante.

Lors du duel, il soutiendra Chaoxin et Chi-Yun durant leur duel. Lorsqu'il doit affronter Gingka, ce dernier réussit à contrer l'explosion galactique de Gingka une première fois. Cependant, Gingka lui donnera du fil à retordre lorsqu'il brise le mur de fer solide. Il perdra finalement mais ses coéquipiers diront que ce n'est pas qu'à lui d'assumer la responsabilité du temple. Lorsque Gingkles quitte, il demanderra à Gingka de ne pas perdre par la suite, montrant alors que le temple de Beylin a un mauvais niveau.

Dashan reviendra dans l'épisode 17 pour entraîner la GanGan Galaxy au combat en équipe. À la fin de l'entraînement, il jouera avec Chao Chin contre Gingka et Masamune mais le duel se terminera sur une égalité. 

Il ne mènera aucun duel contre l'équipe Excalibur car la Wang Hu Zhong avait déjà deux défaites à son actif. 

Lui et son équipe se proposeront de devenir le troisième membre remplaçant de la GanGan Galaxy pour remplacer Tsubasa et Yu. L'équipe et Kenta mèneront un duel pour savoir qui sera remplaçant mais le duel sera interrompu Par Ryo, qui leur annonce alors qu'ils ne pourront devenir remplaçant puisqu'ils ont déjà participer au tournoi. Malgré cela, Da Shan restera aux côtés de la Gan Gan Galaxy pour les soutenir.

Lors de leur lutte contre Ziggurat, Dashan jouera d'abord avec Masamune contre Argo et Julian, ensuite avec toute son équipe contre Enzo. 

Dashan se retrouvera contre Julian sur la cité volante. Ce dernier résistera à ses coups spéciaux et gagnera.

Il a mené un duel contre Gingka durant le premier tour et a perdu. Il aura sûrement d'autres duels entre-temps pour pouvoir retrouver Gingka en finale. Pendant le duel contre Gingka, Dashan avait un avantage car ce dernier connaissait à peu près la puissance de l'Explosion Galactique de Gingka.

 Chi-Yun Li 
Chi-Yun est le  titulaire des Wang Hu Zhong.

Il a mené 2 duels, dont 1 victoire et 1 défaite :

 Tsubasa : Victoire
 Klaus : Défaite

Il parle souvent de lui à la troisième personne.

 Chaoxin 
Chaoxin est le  titulaire des Wang Hu Zhong. 

Il a mené 2 duels, dont 2 défaites : 

 Masamune : Défaite 
 Wales et Sophie : Défaite (combat en duo avec Mei-Mei) 

Il était trop excentrique avant le combat contre Masamune. À ce moment-là, il s'est dit qu'il doit se concentrer plus sur le combat pour être sûr de gagner mais c'était trop tard et il perdit.

 Mei-Mei 
Mei-Mei est la remplaçante des Wang Hu Zhong.

Elle n'a mené qu'un seul duel contre Wales et Sophie avec l'aide de Chaoxin. Mais ils perdirent tous les deux.

C'est une jeune fille très appréciée par son équipe mais aussi par ses amis.

Elle se trompe souvent de mots dans ses phrases et se fait sans cesse corriger par Chaoxin

 Lovushka, Russie 
 Aleksei 
Aleksei est le capitaine de la Lovushka. Il est très intelligent car il travaille dans le développement spatial en Russie.

Il ne mènera qu'un seul duel contre Yu contre qui il perdra.

 Lira 
Lira est la  titulaire de la Lovushka. Elle n'a mené aucun duel officiel bien qu'elle ait combattu Masamune dans le train qui les menait à l'arène.

 Nowaguma 
Nowaguma est le  de l'équipe de Russie. Il est très timide sous son casque. 

Il ne mènera qu'un seul duel contre Gingka contre qui il perdra.

 Excalibur, Europe 
 Julian Konzern 
Julian est l'héritier de la fortune de la famille Konzern, dont les membres ont toujours visé l'excellence dans chaque domaine, que soit dans les arts, les sports ou les études. 

Nous n'avons jamais vu ses parents ni aucun autre membre de sa famille mais tout porte à croire qu'il est fils unique. Il dit plusieurs fois que les Konzern ne doivent jamais perdre. Les entreprises de sa famille seront par la suite rachetées par la société HD. Déshonoré, il sera obligé d'obéir au Dr Ziggurat. Dashan le ramenera à la raison par la suite.

Lors du , il triomphera sans mal et seul contre les 3 membres des Désert Blaze. 

Il réapparaitra pendant le Festival des Guerriers avec les 2 autres membres titulaires de son équipe (Excalibur), Sophie et Wales. On verra son équipe au complet et le remplaçant de l'équipe Klaus lors du troisième tour du groupe A. 

Il affronta Gingka et subira sa première défaite. Il affrontera Damian mais il perdra à nouveau.

 Sophie 
C'est la  titulaire de l'équipe européenne Excalibur.  

Elle combat toujours en duo avec Wales. Elle est aussi amoureuse de wales.

 Wales 
C'est le  titulaire de l'équipe européenne Excalibur.  

Il combat toujours en duo avec Sophie.

 Klaus 
C'est le remplaçant de l'équipe européenne. 

 Wild Fang, Afrique 
 Kyoya Tategami 
Kyoya est le capitaine de l'équipe africaine Wild Fang. C'est un blader redoutable qui ne laisse rien au hasard ce qui lui vaut sa place de capitaine dans l'équipe du Savannah. 

Il est le rival incontesté de Gingka qu'il va combattre.

 Nile 
Nile est un blader inconnu car il apparaît au début de la saison 2 de Beyblade. Il se bat aux côtés de Kyoya, Benkei et Damouré. 

C'est un blader très stratégique et intelligent. Il gagnera face à Masamune lors d'un duel en face à face.

Il est d'origine Égyptienne et est le rival de Masmune Kadoya.

 Damure 
Damure n'est pas un bon blader mais il possède une vision extrêmement développée qui lui permet d'analyser les mouvements de son adversaire et de les anticiper.

 Benkei Hanawa (Taureau Masqué) 
Benkei est le remplaçant de l'équipe Wild Fang.

 Garcia, Brésil 
 Argo Garcia 
 Toupie : Ray Gil 100RSF 
 Type : Attaque
 Coup Spécial : Quille Dévastatrice
Argo est le Capitaine des Garcias.

 Ian Garcia 
 Toupie : Cyclone Herculeo 105F
 Type : Attaque
 Coup Spécial : Frappe Foudroyante
Ian est le  titulaire des Garcias.

 Selen Garcia 
 Toupie : Ray Gasher 135SF 
 Type : Équilibre 
 Coup Spécial : Double Écraseurs des Bidonvilles (avec Enzo)
Selen est la  titulaire des Garcias. Elle est toujours en duo avec son petit frère Enzo.

 Enzo Garcia 
 Toupie : Ray Gasher M145Q 
 Type : Attaque
 Coups Spéciaux : Écraseur des Bidonvilles, Double Écraseurs des Bidonvilles(avec Selen)
Enzo est le remplaçant des Garcias. Il est souvent en duo avec sa grande sœur Selen.

 Star Breaker, États-Unis 
 Damian Hart 
 Toupie :  Hades Kerbecs BD145DS
 Type : Endurance
 Coups Spéciaux : Enfer d'Hadès, Portes d'Hadès
Damian est le capitaine de l'équipe Star Breaker. Il est un cobaye du Dr Ziggurat. Il a subi le système de perfectionnement le rendant plus fort; il élimine très facilement Julian Konzern de l'équipe Excalibur. 

En finale du Championnat du Monde, il affronte Gingka de l'équipe GanGan Galaxy. Après l'avoir torturé grâce à ses fabuleux coups spéciaux (Enfer d'Hadès et Portes d'Hadès), il se fait battre par Pegasus car son coup spécial, Déluge d'Étoiles Filantes le surprend. Son dernier combat est sa rencontre avec Kyoya et son Rock Leone. Il se fait également battre et il ne réapparaît plus.

 Jack 
 Toupie : Evil Befall UW145EWD 
 Type : Équilibre
 Coups Spéciaux : La Faucheuse, Beauté Mortelle

Jack est lui aussi un cobaye pour les expériences de Dr Zigourat. Il est très… spécial. Ryuga le croise un jour mais étant donnée qu'il n'a pas de toupie, ils ne se combattent pas. Pourtant, dans un combat pour le tournoi mondial du beyblade, Ryuga le défie à la place de Gingka. Au début, on pense que Jack prend le dessus mais il est finalement vaincu. Il reste quand même le cobaye du Dr Ziggurat.

 Zeo Abyss 
 Toupie : Flame Byxis 230WD
 Type : Équilibre
 Coups Spéciaux : Aiguille de la Destinée, Tempête de l'Aiguille Magnétique
Zeo est au début un jeune garçon qui s’entraînait au gymnase Dungeon à New York. Un jour Masamune le rencontre au gymnase et il combat contre lui et  devient ami avec Masamune.  

Avec Toby, ils se font la promesse de devenir les numéros 1 mondial. Mais malheureusement son ami Toby tombe gravement malade.  

Masamune et Zeo regardent la finale de l'Ultime Bataille qui désigne le meilleur blader du Monde. Gingka est le vainqueur de l'Ultime Bataille est il est remarqué par Masamune, qui décide alors de quitter son pays pour affronter Gingka. 

Peu après son départ, l'état de santé de Toby s'aggrave. Zéo désespéré par la trahison de son ami rencontre le Dr Zigourat qui lui fait la promesse de traiter au mieux son ami s'il accepte  de devenir son cobaye.  

Il accepte sans hésiter et découvre l'académie HD et son « perfectionnement ». Apte pour cette méthode d'entrainement il devient plus fort et son Flame Byxis ne se fait pas attendre. Il élimine extrêmement facilement le Cyclone Herculeo de Yann Garcia. 

Mais un jour, les GanGan Galaxy passèrent au gymnase Dungeon. Masamune, il fait comme si de rien n'était et montre même les progrès  de sa toupie à son ami. En finale du Championnat du Monde, il doit gagner sinon Toby ne sera pas soigné. Il gagne contre Masamuné son ex ami en utilisant la colère provoqué par son abandon et celui de Toby. Il l'achève grâce à son coup spécial « Tempête de l'Aiguille Magnétique ». Mais son ami Toby n'est pas soigné comme prévu : le Dr Zigourat le transforme en une autre personne: Faust. 

Faust est une réincarnation de Toby mais ne détient aucune pensée et il est l'esclave de Ziggurat. Furieux, Zeo projette son Flame Byxis sur le Dr Ziggurat. Libéré et revenu à lui-même, Masamune a sauvé son ami Toby. Finalement, Zéo pardonne à Masamune et reforme le trio d'enfance les Dungeon avec Toby et Masamune.

 Dr William Ziggurat 
 Beyblade :  Spiral Capricorn 90MF
 Type : Attaque
 Coup spécial : ?
Le Dr William Ziggurat est un savant fou qui a utilisé les données des meilleures toupies, qu'elle soit à rotation droite (Galaxy Pegasus) ou à rotation gauche (Météo L-Drago) pour créer Twisted Tempo qui doit générer une énergie colossale très dangereuse appelée Énergie Spirale'''.

Toby (Faust) 
 Toupies : Rock Aries 130WD / Twisted Tempo 145WD 
 Type : Défense 
 Coups Spéciaux : Dimension Spirale, Temps Modifié, Explosion Spirale
Il est le meilleur ami de Masamune et de Zeo. Le Dr Ziggurat lui fera subir un lavage de cerveau qui le fera passer de Toby à Faust (lorsqu'il fera match nul face à Masamune et Zeo, il redeviendra Toby). 

Il réapparaitra dans la saison et fait partie de l’équipe Dungeon avec Zeo et Masamune.

Références 

Beyblade: Metal Masters